Славичек  (чеш. Slavíček):

Персоналии 
 Славичек, Антонин (1870—1910) — чешский художник.
 Славичек, Ян (1900–1970) — чешский художник, сын Антонина Славичека.
 Славичек, Карел (1678–1735) — чешский иезуитский миссионер, учёный, синолог.

География 
 Славичек — вершина Лужицких гор в Чехии.